Umbilicus urbis («Пуп города») — руины небольшого храма на Римском форуме, который символизировал собой центр города и римского государства.

Одновременно это место служило mundus, то есть местом, где открывался вход в подземный мир. Сооружение было построено в республиканский период. Здесь приносились жертвы богам. От храма, некогда украшенного мрамором, сохранился небольшой фундамент.

Литература 
 Christian Hülsen. Il Foro Romano — Storia e Monumenti. Ermanno Loescher. 1905. pp. 69-70.

Ссылки 
 

Здания и сооружения Древнего Рима
Римский форум